Tian Yuan (* 12. Januar 1975 in Shenyang) ist eine aus China stammende kroatische Tischtennisspielerin. Sie nahm an den Olympischen Spielen 2012 teil.

Werdegang 
Tian Yuan wurde in China geboren. Mitte der 1990er Jahre wurde sie vom deutschen Bundesligaverein VfB Lübeck verpflichtet, 2002 gab sie ein Gastspiel beim österreichischen SV Schwechat.

Seit 2007 spielt sie international unter der Flagge Kroatiens. Mit dem kroatischen Verein HASTK Mladost Zagreb war sie in der Saison 2006/07 in der europäischen Superliga aktiv. Von 2007 bis 2013 nahm sie viermal an Weltmeisterschaften teil, kam dabei jedoch nie in die Nähe von Medaillenrängen. 2012 qualifizierte sie sich für die Teilnahme am Einzelwettbewerb der Olympischen Spiele. Hier besiegte sie Berta Rodriguez (Chile), schied danach aber durch die Niederlage gegen die Ungarin Georgina Póta aus.

2013 wurde sie kroatische Meisterin.

Turnierergebnisse

Weblinks 
  (abgerufen am 14. November 2013)
  (abgerufen am 14. November 2013)

Einzelnachweise 

Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
Tischtennisspieler (Kroatien)
Olympiateilnehmer (Kroatien)
Chinese
Geboren 1975
Frau